Подо́льская — женская форма фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Подольская, Анастасия Юрьевна (урождённая Бессо́льцева; род. 1990) — российская толкательница ядра, мастер спорта России.
 Подольская, Зинаида Николаевна (1928—2002) — пионер-герой, юная водитель танка Великой Отечественной войны.
 Подольская, Ирэна Исааковна (род. 1939) — советский, российский литературовед.

Топоним 
 Подольская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области России.
 Подольская — деревня в Никольском районе Вологодской области России.
 Подольская — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. См. также